Універсалії ( «загальний, всесвітній, універсальний») — загальні поняття:

 Універсалії (мовознавство) — одне з понять лінгвістики.
 Універсалії — в схоластиці загальні, видові та родові поняття.